El topónimo Montemayor puede hacer referencia a:

 Montemayor, un municipio español de la provincia de Córdoda, en Andalucía.
Montemayor (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Laracha, provincia de La Coruña, Galicia.
 Montemayor (Palenzuela), una localidad española del municipio de Palenzuela, en la provincia de Palencia, Castilla y León
 Montemayor de Pililla, un municipio español de la provincia de Valladolid, en Castilla y León.
 Montemayor del Río, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.